«Coração de Jesus» puede referirse a:

Religión 
 Corazón de Jesús

Toponimia

en Brasil 
 Coração de Jesus, municipio de Minas Gerais.
 Coração de Jesus, barrio de Belo Horizonte.

en Portugal 
 Coração de Jesus, freguesia de Lisboa.
 Coração de Jesus, freguesia de Viseu.